Финальный раунд XXIX чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд проходил с 9 по 18 октября 2015 года в болгарских городах София и Варна и итальянских городах Турин и Бусто-Арсицио. Все решающие матчи, начиная с полуфинала, прошли в Софии на арене «Армеец», вмещающей более 12 000 зрителей.

Третий раз подряд мужской чемпионат Европы принимали сразу две страны, при этом второй раз подряд эти страны не граничили друг с другом (в 2013 году турнир прошёл в Польше и Дании). Италия ранее принимала этот турнир в 1948, 1971 и 2005 (совместно с Сербией и Черногорией) годах, а Болгария принимала турнир 1981 года.

В турнире участвовали 16 сборных: 2 команды-хозяйки ( и ), 5 команд, получивших путёвки по итогам предыдущего чемпионата Европы (, , ,  и ), 6 победителей второго раунда отборочного турнира (, , , ,  и ), а также ,  и , ставшие победителями третьего раунда квалификации.

Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Франции, а серебряные медали завоевала сборная Словении, прежде не поднимавшаяся на европейских первенствах выше 9-го места и добившаяся исторического успеха под руководством возглавившего её в марте 2015 года трёхкратного чемпиона мира итальянца Андреа Джани. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Италии.

Квалификация 

В отборочном турнире участвовала 31 команда. 6 путёвок в финальную стадию чемпионата были разыграны во втором (основном) раунде квалификации.

Сборные, занявшие вторые места в группах, продолжили борьбу за выход в финальную стадию чемпионата в третьем раунде. Матчи завершились со следующими результатами: Испания — Нидерланды — 0:3, 1:3, Словения — Португалия — 3:0, 2:3, Эстония — Швеция — 3:1, 3:0.

Жеребьёвка финального раунда состоялась 16 февраля 2015 года в Софии.

Финальный раунд

Арены 
Болгария и Италия были объявлены организаторами финального турнира XXIX чемпионата Европы 17 ноября 2012 года в Люксембурге. За право принять Евро-2015 с ними соперничала совместная заявка Финляндии и Эстонии.

Предварительный этап 
Победители групп предварительного этапа напрямую вышли в четвертьфинал, где к ним присоединятся победители матчей первого раунда плей-офф между командами, занявшие 2-е и 3-е места в группах.

Группа A (София)

Группа B (Турин)

Группа C (Варна)

Группа D (Бусто-Арсицио)

Плей-офф

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан диагональный сборной Франции Антонен Рузье. Призом Fair Play Award награждён диагональный сборной Болгарии Владимир Николов.

Итоговое положение 

Сборные Франции, Словении, Италии, Болгарии, России и Сербии отобрались в финальный раунд чемпионата Европы 2017 года, который пройдёт в Польше.

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2015

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Сайт организаторов

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2015
Октябрь 2015 года
Международные спортивные соревнования в Софии
Международные спортивные соревнования в Варне
Спорт в Болгарии в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Турине
Спорт в Италии в 2015 году